A Very Gaga Holiday — рождественский мини-альбом американской исполнительницы Леди Гаги, вышедший в 2011 году. Трек-лист альбома состоит из песен, записанных вживую на специальном телешоу A Very Gaga Thanksgiving .

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Леди Гаги
Мини-альбомы 2011 года
Рождественские альбомы 2011 года
Мини-альбомы Interscope Records
Концертные альбомы Interscope Records
Рождественские альбомы США
Рождественские поп-альбомы‎
Джазовые рождественские альбомы